Extrabom é a uma rede de supermercados do estado do Espírito Santo. Os supermercados Extrabom pertencem à Realmar Distribuidora Ltda., rede que ocupa a 33° posição no ranking brasileiro da ABRAS. Além de 30 supermercados com a bandeira "Extrabom", a rede conta com 3 lojas da bandeira "Extraplus" voltados para o publico de maior poder aquisitivo e 7 lojas no formato atacarejo na bandeira "Atacado Vem". 

É o maior anunciante do estado do Espírito Santo, com comerciais das lojas em todas as emissoras de rádio e televisão do estado.

Lojas 
 Vitória
 Vila Rubim/Centro de Vitória 
 Itararé 
 Goiabeiras 
 Praia do Suá 
 Enseada do Suá (Extraplus) 
 Jardim da Penha (Extraplus)
 Jardim Camburi 

 Vila Velha
 Gloria
 Itapuã
 Boulevard Shopping Vila Velha (Jockey de Itaparica)
 Praia da Costa (Extraplus)

 Cariacica
 Cruzeiro do Sul/Campo Grande
 Jardim América
 Itacibá
 São Franscisco (Atacado Vem) 

 Serra
 Plaza Top Life (Novo Horizonte)
 Valparaíso
 Laranjeiras I (Av Central) 
 Laranjeiras II (Extracenter - Av Euder Scherrer) 
 Colina de Laranjeiras 
 Serra Dourada
 Porto Canoa
 Serra Sede
 Jacaraipe
 * Feu Rosa
 Centro de Distribuição-Civit I (Matriz) 
 José de Anchieta/BR-101 (Atacado Vem) 
 Vila Nova de Colares (Atacado Vem) 
 Jardim Limoeiro/BR-101 (Atacado Vem) 
 Chácara Parreiral (Atacado Vem) 
 Carapina Grande 
 Bairro das Laranjeiras/Jacaraipe (Atacado Vem)

 Viana 
 Marcilio de Noronha (Extracenter Viana) 

 Guarapari 
 Extracenter Guarapari (Muquiçaba) 
 Muquiçaba - Praça da Itapemirim 
 Muquiçaba - Rod. Jones Santos Neves (Atacado Vem) 
 Praia do Morro - Shopping Beira Mar 
 Centro - Av Davino Matos 
 Centro - Rua do Trabalhador (Extrabom Express) 
 Parque Areia Preta (Extrabom Express) 

 Interior
 Colatina (Centro)
 Colatina (São Silvano)
 São Mateus (Centro)
 São Mateus (Loja BR-101)

Ligações externas
Página oficial

Rede Brasil de Supermercados
Empresas do Espírito Santo
Supermercados do Brasil